De Venlosche Courant was een krant die vanaf 27 maart 1869, aanvankelijk onder de namen Nieuw Venloosch Weekblad en Nieuw Weekblad Venlosche Courant, tot en met 25 maart 1908 in Venlo verscheen. De Venloosche Courant werd uitgegeven en gedrukt door de firma W. van der Sloot in Venlo.

Een van de oprichters en de eerste hoofdredacteur was de Blerickse notaris Jean Clercx. Deze was zeer in politiek geïnteresseerd en gebruikte zijn blad om met succes campagne te voeren voor zichzelf. Clercx was vanaf 1876 lid van Provinciale Staten van Limburg en zat van 1882 tot zijn dood in 1894 in de Tweede Kamer. Clercx benutte zijn blad ook om de denkbeelden van zijn Noord-Limburgse tegenstander, de politicus en hoofdredacteur van het Venloosch Weekblad, Leopold Haffmans, te bestrijden. Dat leidde tot felle polemieken tussen de liberaal-katholieke Clercx en de conservatief-katholieke Haffmans. Venlo kon vanaf 1869 niet alleen daarvan genieten, maar had ook voor het eerst de luxe van de keuze uit twee plaatselijke kranten. Daarbij konden potentiële lezers zich laten leiden door het gegeven dat de Venloosche Courant meer over de eigen stad schreef dan het Venloosch Weekblad. Buiten dat regionale nieuws en de politieke stukken van Clercx bevatte het blad binnen- en buitenlands nieuws (overgenomen uit andere kranten) en advertenties. Vanaf 3 november 1900 kwam de Venloosche Courant tweemaal per week uit, op zaterdag en zondag.

Enkele jaren later (de exacte datum is niet bekend) ging men over tot drie keer per week verschijnen, de woensdag kwam erbij. Over abonnementsaantallen is weinig bekend, in 1908 bij de opheffing van het blad lag het cijfer rond de 1000. De betekenis van de krant was geringer dan die van het Venloosch Weekblad en de voortzetting daarvan het Venloosch Nieuwsblad. Dit ondanks het feit dat de uitgever er al snel na de dood van Clercx in 1894 in slaagde een goede opvolger voor hem te vinden. Vanaf 2 januari 1897 schreef de priester-politicus Willem Hubert Nolens (die in 1896 als opvolger van Leopold Haffmans in de Kamer was gekomen) voor de Venloosche Courant. In 1908 werd de krant door een Venlose groep notabelen gekocht van Van der Sloot en samengevoegd met het Venloosch Nieuwsblad. Vanaf 2 april 1908 verscheen de Nieuwe Venlosche Courant.

Nederlandse krant
Geschiedenis van Venlo
Media in Venlo